Maria Constantinescu ()  o canotoare română, laureată cu bronz la Moscova 1980.

Note

Legături externe
 
  

Canotori olimpici români
Nașteri în 1956
Sportivi români în viață
Canotori la Jocurile Olimpice de vară din 1980
Nașteri pe 5 iulie
Sportive române